Il doppio  dell'Aegean Tennis Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Karol Beck e Jaroslav Levinský hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Rajeev Ram e Bobby Reynolds.

Teste di serie 

 Rik De Voest /  Ashley Fisher (primo turno)
 Christopher Kas /  Rogier Wassen (primo turno)

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (finale) 
 Eric Butorac /  Scott Lipsky (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Aegean Tennis Cup 2009